Krzysztof Tchórzewski (ur. 1950) – polityk, poseł PiS
 Krzysztof Tchórzewski (ur. 1950) – reżyser, syn malarza Jerzego Tchórzewskiego